Leiria (stad)
 Leiria (district)
 Leiria (freguesia)